Pier Mauá (empresa) — empresa que administra a Estação Marítima de Passageiros do Porto do Rio de Janeiro;
 Píer Mauá (espaço público) — espaço público onde está situado o Museu do Amanhã.